Sous-sol peut faire référence  : 
 sous-sol, les couches géologiques situées sous le  sol (cf. géologie) ;
 sous-sol, en architecture une pièce ou un étage enfoui totalement ou majoritairement sous la surface du sol ;
 Sous-sol, DVD musical de Werrason & Wenge Musica Maison Mère sorti en 2006 ;
 Sous-sol, film québécois de Roger Frappier, sorti en 1996 ;
 Sous-sols, film documentaire d'Ulrich Seidl, sorti en 2014.

Autres 
 Aux divers ouvrages souterrains (égouts, métro, voies souterraines, etc.) qui serpentent sous une ville (voir par exemple Paris souterrain).